Шлем е защитна предпазна каска от метал, кожа и др., плътно обвиваща главата и закриваща ушите. Средство за индивидуална защита на главата от травми и наранявания, а също така и за разполагане на специално оборудване (шлемофон, гермошлем и т.н.).

Видове 
 Военни:
 Шлем като част от доспехите се ползва от древността до Средновековието;
 Бойна каска – шлемове от съвременен тип;
 Граждански
 Шлемофон – защитна каска за работа в условията на повишен шум (механик водачи, летци и др.), снабдена с ларингофон. Включва се към устройства за вътрешна или външна радиовръзка
 Водолазен шлем – защитен шлем на водолаз.

Галерия

Антични

Средновековни

Ново време

Хералдически шлемове 
В хералдиката (наука за гербове) се използват различни шлемове според местната традиция и исторически разновидности в различните държави. Названията им също варират, произхождайки някъде от външния им вид, другаде според ранга на носителят им в йерархията и т. н.

Източници 

Облекло
Екипировка за безопасност
Военно снаряжение